Соино — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Деревня расположена на восточном побережье Соинского озера (Сверзно), в 7 км к западу от города Пустошка.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 142 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района